Muradiye est le nom de plusieurs localités de Turquie
 Muradiye chef lieu de district dans la province de Van

  village du district de Susurluk dans la province de Balıkesir
  village du district de Hendek dans la province de Sakarya
  village du district de Sapanca dans la province de Sakarya